François Blanchet peut désigner :
 François Blanchet (1776-1830), un médecin, un journaliste et un homme politique canadien ;
 François Blanchet (1707-1784), un prédicateur et écrivain français.